Василий Агеевич Кулавский (3 декабря 1938, село Шугурово, Мордовская АССР) — советский, российский врач. Член Межведомственного научного совета по акушерству и гинекологии РАМН и Минздрава России. Доктор медицинских наук (1976), профессор (1978). Академик РАЕН, заслуженный врач РБ РФ, член проблемной комиссии МЗ РФ, диссертационных советом БГМУ, Челябинской медицинской академии. Автор 9 монографий, более 250 научных статей, 5 патентов на изобретение.

Из энциклопедии «Башкортостан»: «Активный пропагандист медико-гигиенич. знаний по охране здоровья женщин. Науч. тр. посвящены изучению физиологии родовой боли, оценке методов обезболивания родов, лечению и реабилитации больных, страдающих воспалительными процессами гениталий. Предложен способ радиоиммунологич. определения гормонов в крови беременных.».

Награды 
За многолетний плодотворный труд, достижения в области медицинского обслуживания населения проф.
В. А. Кулавскому присвоены почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный врач Республики Башкортостан», награждён значком «Отличнику здравоохранения», представлен научными коллективами к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»

Примечания

Ссылки 
mediasphera.ru/uppic/Akusherstvo/2009/1/18/AKU_2009_01_18.pdf

Изобретатели России
Преподаватели Башкирского государственного медицинского университета